Bon voyage er en fransk vending, som betyder "God rejse".

Bon voyage kan også henvise til flere artikler:

 Bon Voyage (1944) – Film af Alfred Hitchcock
 Bon voyage (2003) – Film af Jean-Paul Rappeneau